

Personnalités 

 André Kaggwa (v. 1856 - 1886), laïc chrétien, conseiller du roi, un des martyrs de l'Ouganda, saint ; 
 André Kagwa Rwisereka (1949-2010), homme politique rwandais, président du Parti vert démocratique ;
 John Baptist Kaggwa (né en 1943), évêque catholique en Ouganda ;
 Julius Kaggwa, militant ougandais pour les droits des personnes intersexes.